Musée de la Forêt peut faire référence à :

Belgique 
 Musée de la Forêt à Spa
 Ancien Musée de la Forêt à la Citadelle de Namur
 Musée de la Forêt à la Maison Ternell, maison de la nature près d'Eupen
 Musée de la Forêt de Soignes (Bosmuseum Jan van Ruusbroec) à Hoeilaart

Estonie 
 Musée de la Forêt au Château de Saggad

France 
 Musée de la Forêt de Renwez
 Ferme de la Forêt à Courtes
 Musée de la Forêt à Saugues

Grèce 
 Musée de la Forêt sur l'île d'Eubée